Brinton peut faire référence à :

Personnalités 

 Crane Brinton, historien américain,
 Daniel Garrison Brinton, ethnologue et archéologue américain,
  (1924-2010), océanographe et biologiste,
 , écrivain américain,
  (1884-1973), activiste,
 , homme politique britannique,
 , écrivain,
 Sal Brinton, homme politique britannique,
  (1880–1957) ingénieur américain.

Lieux